Burdigala bezeichnet:
 alter, gallischer Name der Stadt Bordeaux, siehe Geschichte der Stadt Bordeaux
 (384) Burdigala, ein Asteroid des Hauptgürtels
 1912 bis 1916 Name des Schnelldampfers Kaiser Friedrich als Passagierschiff im Dienst der französischen Reederei Compagnie de Navigation Sud-Atlantique, siehe Kaiser Friedrich (Schiff, 1898)